Чемпионат Европы по международным шашкам среди мужчин 1999 года  прошёл с 7 по 23 сентября в Хогезанд-Саппемер (Нидерланды) по круговой системе. В нём приняли участие 16 спортсменов из 13 стран.

Победил представитель Нидерландов Харм Вирсма, серебро у Тона Сейбрандса, третье место у представителя Латвии Гунтиса Валнериса.

По определению Александра Гетманского, «последний чемпионат Европы уходящего века прошёл под знаком тех спортсменов, кому за 40» (в своей статье «Чемпионат Европы’99»).

Самый возрастной участник турнира — 66-летний Макс Шавель (Израиль).

Турнирная таблица

Литература 
Гетманский Александр. Чемпионат Европы’99//ж. Шашечный мир, № 3-2000, С.5-10

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов

Спорт в Нидерландах в 1999 году
1999 год в шашках
Шашки
Сентябрь 1999 года
Чемпионаты Европы в Нидерландах